Melton (district), een district in het graafschap Leicestershire.
 Melton Mowbray, een plaats in het graafschap Leicestershire.
 Melton (Suffolk), een plaats in Suffolk.
 Melton (Victoria), een voorstad van Melbourne, Victoria, Australië.
 Melton (LGA), een local government area in Victoria, Australië.